Die UK Championship 1986 war ein Snookerturnier, das vom 14. bis 30. November 1986 in der Guild Hall in Preston ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal war es ein Weltranglistenturnier. Zum dritten Mal in Folge gewann Steve Davis. Er besiegte Neal Foulds im Finale deutlich mit 16:7.

Preisgeld 
Beim Preisgeld gab es einen gewaltigen Sprung, von 120.000 £ im Vorjahr stieg es auf fast 300.000 £. Alleine der Sieger bekam 60.000 £ statt wie im Vorjahr 24.000 £. Auch alle anderen Prämien bis Platz 64 und die für die höchsten Breaks wurden mehr als verdoppelt.

Qualifikation 
101 Spieler ermittelten in drei Qualifikationsrunden 16 Teilnehmer für das Hauptturnier. 16 weitere Spieler waren für die Endrunde bereits gesetzt.

Hauptturnier 
Die UK-Meisterschaft 1986 wurde ab 14. November von 32 Spielern ausgetragen.

Century-Breaks 
Mit 21 Century-Breaks konnte das hohe Ergebnis des Vorjahres (28) nicht wiederholt werden, erneut waren es aber die beiden Finalisten, die im Verlauf der fünf Runden am häufigsten hundert Punkte oder mehr am Stück erzielten.

Quellen 

1986
Snookerveranstaltung 1986
Billardturnier in Preston